Ду́дченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Дудченко, Алексей Николаевич (род. 1984) — заслуженный мастер спорта России, 5-кратный чемпион мира и Европы по спортивной акробатике.
 Дудченко, Виталий Иванович (род. 1937) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Дудченко, Вячеслав Сергеевич (1940—2007) — доктор наук, профессор.
 Дудченко, Иван Андреевич (1912—1944) — капитан Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Дудченко, Константин Александрович (род. 1986) — украинский футболист, нападающий.
 Дудченко, Николай Григорьевич (1944—2022) — советский и белорусский хореограф и режиссёр, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь (1999).
 Дудченко, Михаил Васильевич (род. 1958) — казахстанский тренер по биатлону.

 Дудченко, Ольга Михайловна (более известна под фамилией Полторанина; род. 1987) — казахстанская биатлонистка, чемпион Азиады-2011.